

L'actualité au Canada, par année

Avant l'indépendance 
 1691 au Canada
 1692 au Canada
 1693 au Canada
 1694 au Canada
 1695 au Canada
 1696 au Canada
 1697 au Canada
 1698 au Canada
 1699 au Canada

Années 1700 
 1700 au Canada
 1701 au Canada
 1702 au Canada
 1703 au Canada
 1704 au Canada
 1705 au Canada
 1706 au Canada
 1707 au Canada
 1708 au Canada
 1709 au Canada

Années 1710 
 1710 au Canada
 1711 au Canada
 1712 au Canada
 1713 au Canada
 1714 au Canada
 1715 au Canada
 1716 au Canada
 1717 au Canada
 1718 au Canada
 1719 au Canada

Années 1720 
 1720 au Canada
 1721 au Canada
 1722 au Canada
 1723 au Canada
 1724 au Canada
 1725 au Canada
 1726 au Canada
 1727 au Canada
 1728 au Canada
 1729 au Canada

Années 1730 
 1730 au Canada
 1731 au Canada
 1732 au Canada
 1733 au Canada
 1734 au Canada
 1735 au Canada
 1736 au Canada
 1737 au Canada
 1738 au Canada
 1739 au Canada

Années 1740 
 1740 au Canada
 1741 au Canada
 1742 au Canada
 1743 au Canada
 1744 au Canada
 1745 au Canada
 1746 au Canada
 1747 au Canada
 1748 au Canada
 1749 au Canada

Années 1750 
 1750 au Canada
 1751 au Canada
 1752 au Canada
 1753 au Canada
 1754 au Canada
 1755 au Canada
 1756 au Canada
 1757 au Canada
 1758 au Canada
 1759 au Canada

Années 1760 
 1760 au Canada
 1761 au Canada
 1762 au Canada
 1763 au Canada
 1764 au Canada
 1765 au Canada
 1766 au Canada
 1767 au Canada
 1768 au Canada
 1769 au Canada

Années 1770 
 1770 au Canada
 1771 au Canada
 1772 au Canada
 1773 au Canada
 1774 au Canada
 1775 au Canada
 1776 au Canada
 1777 au Canada
 1778 au Canada
 1779 au Canada

Années 1780 
 1780 au Canada
 1781 au Canada
 1782 au Canada
 1783 au Canada
 1784 au Canada
 1785 au Canada
 1786 au Canada
 1787 au Canada
 1788 au Canada
 1789 au Canada

Années 1790 
 1790 au Canada
 1791 au Canada
 1792 au Canada
 1793 au Canada
 1794 au Canada
 1795 au Canada
 1796 au Canada
 1797 au Canada
 1798 au Canada
 1799 au Canada

Années 1800 
 1800 au Canada
 1801 au Canada
 1802 au Canada
 1803 au Canada
 1804 au Canada
 1805 au Canada
 1806 au Canada
 1807 au Canada
 1808 au Canada
 1809 au Canada

Années 1810 
 1810 au Canada
 1811 au Canada
 1812 au Canada
 1813 au Canada
 1814 au Canada
 1815 au Canada
 1816 au Canada
 1817 au Canada
 1818 au Canada
 1819 au Canada

Années 1820 
 1820 au Canada
 1821 au Canada
 1822 au Canada
 1823 au Canada
 1824 au Canada
 1825 au Canada
 1826 au Canada
 1827 au Canada
 1828 au Canada
 1829 au Canada

Années 1830 
 1830 au Canada
 1831 au Canada
 1832 au Canada
 1833 au Canada
 1834 au Canada
 1835 au Canada
 1836 au Canada
 1837 au Canada
 1838 au Canada
 1839 au Canada

Années 1840 
 1840 au Canada
 1841 au Canada
 1842 au Canada
 1843 au Canada
 1844 au Canada
 1845 au Canada
 1846 au Canada
 1847 au Canada
 1848 au Canada
 1849 au Canada

Années 1850 
 1850 au Canada
 1851 au Canada
 1852 au Canada
 1853 au Canada
 1854 au Canada
 1855 au Canada
 1856 au Canada
 1857 au Canada
 1858 au Canada
 1859 au Canada

Années 1860 
 1860 au Canada
 1861 au Canada
 1862 au Canada
 1863 au Canada
 1864 au Canada
 1865 au Canada
 1866 au Canada

Après

Années 1860 
 1867 au Canada
 1868 au Canada
 1869 au Canada

Années 1870 
 1870 au Canada
 1871 au Canada
 1872 au Canada
 1873 au Canada
 1874 au Canada
 1875 au Canada
 1876 au Canada
 1877 au Canada
 1878 au Canada
 1879 au Canada

Années 1880 
 1880 au Canada
 1881 au Canada
 1882 au Canada
 1883 au Canada
 1884 au Canada
 1885 au Canada
 1886 au Canada
 1887 au Canada
 1888 au Canada
 1889 au Canada

Années 1890 
 1890 au Canada
 1891 au Canada
 1892 au Canada
 1893 au Canada
 1894 au Canada
 1895 au Canada
 1896 au Canada
 1897 au Canada
 1898 au Canada
 1899 au Canada

Années 1900 
 1900 au Canada
 1901 au Canada
 1902 au Canada
 1903 au Canada
 1904 au Canada
 1905 au Canada
 1906 au Canada
 1907 au Canada
 1908 au Canada
 1909 au Canada

Années 1910 
 1910 au Canada
 1911 au Canada
 1912 au Canada
 1913 au Canada
 1914 au Canada
 1915 au Canada
 1916 au Canada
 1917 au Canada
 1918 au Canada
 1919 au Canada

Années 1920 
 1920 au Canada
 1921 au Canada
 1922 au Canada
 1923 au Canada
 1924 au Canada
 1925 au Canada
 1926 au Canada
 1927 au Canada
 1928 au Canada
 1929 au Canada

Années 1930 
 1930 au Canada
 1931 au Canada
 1932 au Canada
 1933 au Canada
 1934 au Canada
 1935 au Canada
 1936 au Canada
 1937 au Canada
 1938 au Canada
 1939 au Canada

Années 1940 
 1940 au Canada
 1941 au Canada
 1942 au Canada
 1943 au Canada
 1944 au Canada
 1945 au Canada
 1946 au Canada
 1947 au Canada
 1948 au Canada
 1949 au Canada

Années 1950 
 1950 au Canada
 1951 au Canada
 1952 au Canada
 1953 au Canada
 1954 au Canada
 1955 au Canada
 1956 au Canada
 1957 au Canada
 1958 au Canada
 1959 au Canada

Années 1960 
 1960 au Canada
 1961 au Canada
 1962 au Canada
 1963 au Canada
 1964 au Canada
 1965 au Canada
 1966 au Canada
 1967 au Canada
 1968 au Canada
 1969 au Canada

Années 1970 
 1970 au Canada
 1971 au Canada
 1972 au Canada
 1973 au Canada
 1974 au Canada
 1975 au Canada
 1976 au Canada
 1977 au Canada
 1978 au Canada
 1979 au Canada

Années 1980 
 1980 au Canada
 1981 au Canada
 1982 au Canada
 1983 au Canada
 1984 au Canada
 1985 au Canada
 1986 au Canada
 1987 au Canada
 1988 au Canada
 1989 au Canada

Années 1990 

 1990 au Canada
 1991 au Canada
 1992 au Canada
 1993 au Canada
 1994 au Canada
 1995 au Canada
 1996 au Canada
 1997 au Canada
 1998 au Canada
 1999 au Canada

Années 2000 
 2000 au Canada
 2001 au Canada
 2002 au Canada
 2003 au Canada
 2004 au Canada
 2005 au Canada
 2006 au Canada
 2007 au Canada
 2008 au Canada
 2009 au Canada

Années 2010 
 2010 au Canada
 2011 au Canada
 2012 au Canada
 2013 au Canada
 2014 au Canada
 2015 au Canada
 2016 au Canada
 2017 au Canada
 2018 au Canada
 2019 au Canada

Années 2020 
 2020 au Canada
 2021 au Canada
 2022 au Canada
 2023 au Canada
 2024 au Canada
 2025 au Canada
 2026 au Canada
 2027 au Canada
 2028 au Canada
 2029 au Canada